Arroyo Malo ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo Malo (Río Negro), Nebenfluss des Río Negro
 Arroyo Malo (Río Tacuarí), Nebenfluss des Río Tacuarí
 Arroyo Malo (Río Uruguay), Nebenfluss des Río Uruguay
 Arroyo Malo (Río Yí), Nebenfluss des Río Yí